Hudson DeLuxe steht für folgende Automodelle der Marke Hudson:
 Hudson DeLuxe Eight
 Hudson DeLuxe Six